Гардер () — фамилия и топоним.

Фамилия 
 Гардер, Александр Викторович (1844—1877) — корнет, участник русско-турецкой войны 1877—1878 годов.
 Гардер, Давид Давидович (1769—1833) — действительный статский советник, доктор медицины, лейб-медик Александра I.
 Гардер, Доминик (1856 — ?) — французский конник, чемпион Олимпийских игр 1900.
 Гардер, Иоганн (1763—1813) — выпускник Йенского университета; доктор медицины.
 Гардер, Михаил Васильевич (1916—1993) — французский военный, историк, публицист, масон.
 Гардер, Эдвар (1909—1997) — французский фехтовальщик, олимпийский чемпион, призёр чемпионатов мира, многократный чемпион Франции.

Топоним 
 Гардер — коммуна во Франции, департамент Верхние Пиренеи.

См. также 
 Гарднер

Примечания